Фернандо Рафаэль «Чито» Сильва Мартинес (; 8 июня 1977 год, Пуэрто-Ордас, Венесуэла) — венесуэльский футболист, играл на позиции нападающего.

Биография 
Профессиональную карьеру начинал в 1998 году в «Минервене». После чего играл за клубы «Нуэва Кадис», «Эстудиантес де Мерида» и «Минерос Гуаяна». В феврале 2003 года прибыл на просмотр на кипрский сборе «Уралана», но главный тренер Игорь Шалимов остановил свой выбор на уругвайском защитнике Себастьяне Моркио, в начале июля того же года Фернандо Мартинес одним из первых прибыл на 10-дневный сбор «Уралана» в Новогорске, вскоре подписав контракт с клубом, став первым венесуэльским футболистом в России. Дебютировал за «Уралан» 19 июля 2003 года в домашнем матче 17-го тура против «Алании» (2:1), выйдя на поле на 77-й минуте матча, заменив Виктора Лопеса. По итогам сезона «Уралан» покинул премьер-лигу, а Мартинес вернулся на родину, выступал за «Каракас» и «Депортиво Тачира». В 2007 году играл за «Карабобо», с 2008 по 2010 годы защищал цвета «Льянерос». В 2011 году перебрался на Канарские острова, где выступал за любительские клубы «Лос-Льянос» и «Атлетико Пасо»

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Венесуэлы
Игроки сборной Венесуэлы по футболу
Игроки ФК «Минервен Боливар»

Игроки ФК «Минерос Гуаяна»
Игроки ФК «Ареццо»
Игроки ФК «Уралан»
Игроки ФК «Каракас»
Игроки ФК «Депортиво Тачира»
Игроки ФК «Карабобо»
Игроки ФК «Льянерос» Гуанаре